Dee Jay – figura professionale musicale
 Radio Dee-Jay – emittente radiofonica albanese
 Dee Jay – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter
 Dee-Jay – personaggio di G.I. Joe

Pagine correlate 
Deejay (disambigua)